Tatsuta (jap. , ) bezeichnet:

 Tatsuta (Fluss), einen Fluss in der Präfektur Nara
 Tatsuta (Kumamoto), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Kumamoto (eingemeindet nach Kumamoto)
 Tatsuta (Hyōgo), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Hyōgo (eingemeindet nach Taishi (Hyōgo))
 Tatsuta (Nara), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Nara (eingemeindet nach Ikaruga (Nara))
 Tatsuta (Han), ein japanisches Lehen in diesem Dorf
 Tatsuta (Nō), ein Stück des japanischen Nō-Theaters
 Tatsuta (Schiff, 1894), ein Ungeschützter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Tatsuta (Schiff, 1918), ein Leichter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine

Tatsuta ist der Familienname folgender Personen:

 Yūgo Tatsuta (* 1998), japanischer Fußballspieler